Ельницкий — фамилия. Известные носители:

 Ельницкий, Константин Васильевич (1846—1917) — российский педагог.
 Ельницкий, Лев Андреевич (1907—1979) — советский исследователь античности.

См. также 
 Ельницкая